Örlaxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örlaxtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (1 ha)
Örlaxtjärnarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Örlaxtjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (6,91 ha)

Se även
Öringtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn